Passy peut faire référence à :

Patronyme 

 la famille Passy, originaire de Gisors, s'est illustrée au cours du  dans la politique, l’économie et les sciences. En font notamment partie :
 Hippolyte Passy (1793-1880), homme politique et économiste français ;
 Antoine Passy (1792-1873), homme politique, géologue et botaniste français, frère du précédent ;
 Louis Passy (1830-1913), homme politique et historien, fils du précédent ;
 Frédéric Passy (1822-1912), homme politique français, lauréat du prix Nobel de la paix, cousin germain du précédent ;
 Paul Passy (1859-1940), linguiste, fils du précédent.
 André Dewavrin, dit colonel Passy, (1911-1998), chef des services secrets de la France libre.
 Jacques Passy (1975-), entraîneur mexicain de football.

Toponyme 

 Passy, commune française de Saône-et-Loire ;
 Passy, commune française de la Haute-Savoie ;
 Passy, commune française de l'Yonne ;
 Passy, ancienne commune française de la Seine annexée par la ville de Paris en 1860 et correspondant à la partie nord du  arrondissement ; l'ancienne commune française d'Auteuil, désignant la partie sud. 
 Le sigle  signifiant Neuilly-Auteuil-Passy, sert à qualifier les gens aisés et les choses des riches quartiers de l'ouest de l'agglomération de Paris. ;
 Passy, commune sénégalaise du département de Foundiougne.

Voir aussi 
 Passy-en-Valois, commune française de l'Aisne.
 Passy-Grigny, commune française de la Marne.
 Passy-sur-Marne, commune française de l'Aisne.
 Passy-sur-Seine, commune française de Seine-et-Marne ; gentilé : « Passytois ».

Autres 
 Passy est une station du métro de Paris située dans le 16 arrondissement, sur la ligne 6.
 Des chefs de la France libre à Londres, tels le colonel Passy, prirent des noms de station du métro de Paris comme noms de guerre.
 Le cimetière de Passy est un cimetière parisien du même arrondissement.
 Le parc de Passy et le square de Passy sont des espaces verts parisiens du même arrondissement.
 La Salle Passy Buzenval est un collège-lycée situé à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine.

Références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France